Il Chaos Communication Congress è una conferenza annuale organizzata dal Chaos Computer Club. Il congresso offre una varietà di conferenze e workshop su questioni tecniche e politiche relative alla sicurezza, crittografia, privacy e libertà di parola online. L'evento si svolge regolarmente alla fine dell'anno dal 1984, con la data e la durata attuali (27-30 dicembre) stabilite nel 2005. È considerato uno dei più grandi eventi di questo tipo, insieme al DEF CON di Las Vegas.

Il congresso ha avuto inizio nel 1984 ad Amburgo, si è trasferito a Berlino nel 1998 e di nuovo ad Amburgo nel 2012, superando la capacità della sede di Berlino con oltre 4500 partecipanti. Da allora, gli incontri nella sede molto più ampia di Amburgo continuano ad attirare un numero crescente di persone, circa 6.600 partecipanti nel 2012 e più di recente più di 13.000 nel 2015. Il congresso del 2017 si è svolto presso la zona fieristica di Lipsia, poiché la sede di Amburgo è chiusa a causa di lavori di ristrutturazione (vedere la fonte citata nella riga 34 della tabella sotto per maggiori dettagli).

Al congresso partecipa sempre un considerevole numero di speaker. Il lavoro organizzativo è svolto da volontari chiamati Chaos Angels. La quota di iscrizione per i non soci per quattro giorni è stata di 100 euro nel 2016.

Una parte importante del congresso sono le assemblee, gli spazi semi-aperti con gruppi di tavoli e connessioni Internet per gruppi e individui per collaborare e socializzare in progetti, workshop e discussioni pratiche. Questi spazi di aggregazione, introdotti all'incontro del 2012, sono diventati parte integrante del progetto.

Dal 1997 al 2004 il congresso ha anche ospitato i campionati annuali di lockpicking tedeschi. Il 2005 è stato il primo anno in cui il Congresso è durato quattro giorni anziché tre ed ammancava dei campionati tedeschi di Lockpicking.

Congressi 

A partire dal 16º congresso del 1999, i congressi sono abbreviati in C3 e prefissati con il numero del congresso (ad esempio 30C3 per il 30º congresso). La maggior parte è stata sottotitolata con un motto che riflette gli argomenti dello zeitgeist e del congresso stesso.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Eventi dell'informatica